Лос Домингос има више значења:

 Лос Домингос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Домингос (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику